Никола́й Павле́нко:
 Павленко, Николай Иванович (1916—2016) — советский и российский историк.
 Павленко, Николай Григорьевич (1909—1997) — советский и российский генерал-лейтенант, военный историк, главный редактор «Военно-исторического журнала».
 Павленко, Николай Карпович (род. 1943) — советский и российский цирковой артист, дрессировщик хищных животных, народный артист России.
 Павленко, Николай Максимович (1912—1955) — советский подпольный предприниматель.
 Павленко, Николай Михайлович — советский и украинский винодел, доктор наук, профессор.
 Павленко, Николай Никитович (1920—1997) — военный лётчик, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Павленко, Николай Николаевич (род. 1979) — украинский футболист, вратарь.